

Musica 
 Appa (gruppo musicale), rock band giapponese
 Appa (rapper), rapper

Associazioni 
 Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
 American Public Power Association
 Australian Palestinian Professionals Association

Aziende 
 APPA Technology Corporation, azienda elettronica taiwanese